Запіканка — страва, що готується способом запікання.
 Запіканка — горілка, заправлена прянощами і витримана певний час у гарячій печі.